XXI. (21.) Korps bzw. XXI. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XXI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XXI. Armee-Korps (Österreich-Ungarn)
 XXI. Armeekorps (Wehrmacht)
 XXI. US-Korps (Zweiter Weltkrieg)
 XXI. Korps (ACW), American Civil War